Джованни Монтекорвино (1246—1328) — францисканский миссионер, с которого начинается история католицизма в Китае и Индии, путешественник.
 (13920) Монтекорвино — астероид, относящийся к группе астероидов пересекающих орбиту Марса.

См. также 
 Мотта-Монтекорвино — коммуна в Италии, располагается в регионе Апулия, в провинции Фоджа.